Razuvaev (in russo: Разуваев) è un cognome russo

 Vladimir Razuvaev (1900-1980) – militare e diplomatico sovietico
 Gregory A. Razuvaev,  (1895-1989) – chimico sovietico e russo
 Yuri Razuvaev (1945-) – scacchista sovietico e russo
 Maxim Razuvaev – attore teatrale e cinematografico russo
 Razuvaev – personaggio letterario, protagonista del romanzo Ubežišče Monrepo (Asilo Mon Repos) di Michail Evgrafovič Saltykov-Ščedrin